En France, le nom de trois communes débute par Chissey :

 Chissey-en-Morvan, Saône-et-Loire ;
 Chissey-lès-Mâcon, Saône-et-Loire ;
 Chissey-sur-Loue, Jura.